Dorystaechas és un gènere d'angiospermes que pertany a la família de les lamiàcies i format per una única espècie.

Espècie 
 Dorystaechas hastata Boiss. i Heldr. ex Benth.

Enllaços externs 

http://www.musikeiro.com.ar/biografia/?title=Dorystaechas

Mentheae